Хиросэ (яп. 広瀬 или 廣瀬) — японское имя собственное; распространено в виде фамилий:
 Хиросэ, Коми (род. 1966) — японская певица и автор песен.
 Хиросэ, Сатоси (род. 1976) — бывший японский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Хиросэ, Такэо (1868—1904) — японский морской офицер, «божественный герой» русско-японской войны.
 Хиросэ, Тансо (1782—1856) — японский неоконфуцианский учёный, философ, педагог и поэт.

Топоним 
 Хиросэ — река в японской префектуре Мияги, символ города Сэндай.
 Хиросэ-тайся (святилище Хиросэ) -  синтоистское святилище в префектуре Нара.